

Persone
Il cognome Baez, Báez o Baéz può riferirsi a:
 Agenor Báez (1997) – calciatore nicaraguense
 Alcides Báez (1947) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo portiere
 Aldo Baéz (1988) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Buenaventura Báez (1812-1884) – politico dominicano
 Carlos Báez Appleyard (1982) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Carlos José Báez (1953) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Cecilio Báez (1862-1941) – giornalista e politico liberale paraguaiano
 Cristian Báez (1990) – calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Dave Baez (1971) – attore statunitense
 Edgar Báez (1972) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante 
 Enrique Báez (1966) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante, padre del calciatore Jaime
 Enrique Pla Báez, noto anche come Enrique Pla (1982) – calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Eulis Báez (1982) – cestista dominicano con cittadinanza spagnola
 Francisco Contreras Báez (1999) – calciatore messicano
 Gabriel Báez (1995) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Héctor Báez (1955-2014) – cestista e allenatore di pallacanestro dominicano
 Henry López Báez (1967) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Hugo Báez (1983) – calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Jaime Báez (1995) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante 
 Javier Báez (1992) – giocatore di baseball portoricano
 Joan Baez, all'anagrafe Joan Chandos Báez (1941) – cantautrice e attivista statunitense
 John Carlos Baez (1961) – fisico e docente statunitense
 Josean Báez (1951) – ex cestista portoricano
 Juan Ramón Báez (1935-2022) – ex cestista portoricano
 Melanio Báez (...) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Miguel Báez (1983) – calciatore dominicano, di ruolo portiere
 Mimi Baez Fariña, nata Margarita Mimi Baez (1945-2001) – cantautrice e attivista statunitense
 Pedro Báez (1988) – giocatore di baseball dominicano
 Pedro Báez (1997) – calciatore paraguaiano
 Richart Báez (1973) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Roberto Ismael Torres Baez (1972) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Silvio José Báez Ortega (1958) – vescovo cattolico nicaraguense
 Sebastián Báez (2000) – tennista argentino
 Xavier Báez (1987) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista

Altro
 Doctor Cecilio Báez, spesso abbreviato in Cecilio Báez – centro abitato del Paraguay, situato nel dipartimento di Caaguazú